Preproductie (industrie), het kleinschalig produceren voordat tot commerciële productie overgegaan wordt
Preproductie (film), het voorbereiden van een film (onder andere het casten van acteurs valt onder preproductie)